Лили́т:

 Лилит ( — «ночная») — первая жена Адама в еврейской мифологии.
 Лилит — женское имя.

В искусстве:
 «Лилит» — драма 1964 года с Джин Сиберг и Уорреном Битти в главных ролях.
 «Лилит» — альбом Бориса Гребенщикова.

Персонажи:
 Лилит — один из персонажей-ангелов в аниме и манге «Евангелион».

Прочее:
 Лилит — Чёрная Луна — мнимый объект в астрологическом гороскопе. См. Гипотетические естественные спутники Земли#Другие сообщения.
  — компьютер, разработанный Никлаусом Виртом.
 (1181) Лилит — астероид главного пояса, который был открыт 11 февраля 1927 года В. Жеховским.